Carmichaelia:

 Carmichaelia — рід рослин родини бобові (Fabaceae).
 Carmichaelia — монотиповий рід грибів підвідділу Pezizomycotina.